

Geografia

Austria 
 Auersbach – ex comune ora frazione di Feldbach, città nel distretto di Südoststeiermark (Stiria)
 Auersbach – frazione di Mürzzuschlag, città nel distretto di Bruck-Mürzzuschlag (Stiria)

Pagine correlate 
 Auerbach – pagina di disambiguazione
 Unterauersbach – ex comune austriaco ora frazione di Gnas, comune nel distretto di Südoststeiermark (Stiria)